Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 223001–224000.

223001–223100

223101–223200

223201–223300

223301–223400

223401–223500

223501–223600

223601–223700

223701–223800

223801–223900

223901–224000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (220001)-(225000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (223001-224000)